Karlas Kabale kan henvise til flere artikler:

 Karlas Kabale er en dansk børnebog fra 2003
 Karlas kabale (film) er en danskfilm fra 2007